Арабов може да се отнася за:

 Борис Арабов (1925 – 1984), български драматичен и филмов артист
 Николай Арабов (р. 1953), български футболист-национал